Alain Lebas (1953) – ex canoista francese
 Jean-Baptiste Lebas (1878-1944) – politico francese
 Louis Lebas (1870-1932) – attore francese
 Renée Lebas (1917-2009) – cantante e produttrice discografica francese